А́нна мягколи́стная () — вид цветковых растений рода  семейства . Полукустарник.

Ботаническое описание 

В данном описании в основном приводятся признаки отличные от базового описания рода Анна.

Стебель с междоузлиями от 1 до 8 см длиной. Листья черешковые, с густым мягким опушением; цельнокрайные или мелкопильчатые, верхушка острая или заострённая; боковых жилок от 9 до 14 пар.

Цветонос густо покрыт мягким опушением. Прицветники листоподобные, красного цвета, голые, обратнояйцевидные. Соцветия цимозные пазушные, малоцветковые, поникающие. Чашечка красного цвета, чашелистики острые или закруглённые, голые. Венчик белый, 4,5-5 см в диаметре, снаружи голый, с двугубым отгибом; адаксиальная губа 2-лопастная и короче абаксиальной 3-лопастной, длина которой около 1 см; лопасти отгиба округлые.

тычинок 4; прикреплены попарно, короткие — 1,5 см, к адаксиальной, а более длинная пара, около 1,8 см, к абаксиальной стороне трубки венчика; имеются стаминодии около 0,6 мм длиной.
Пестик около 2,5 см длиной, голый. Плод — коробочка, длиной около 5,5-8 см.
Семена с придатком 0,1-0,2 мм длиной. Цветение наступает в августе, созревание плодов — сентябрь.

Ареал и местообитание 
Китай: Юньнань, Гуанси. Растет в расщелинах известняковых скал, на высоте 1100—1500 м над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
Выращивается как декоративное растение.

Примечания

Литература 
 Иванина Л. И. Семейство геснериевые (Gesneriaceae) // Жизнь растений: в 6 тт. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 436—439.
 Wang Wentsai, Pan Kaiyu, Li Zhenyu, Anna L. Weitzman, Laurence E. Skog, — Flora of China 18: GESNERIACEAE. — 244—401. 1998. (ПДФ)

Ссылки 
 Anna — A. Weber & L. E. Skog, The Genera of Gesneriaceae. — 2007.
 Anna mollifolia — Flora of China

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Флора Азии